Die Kunming Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Anning (Kunming). Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2018 und fand vom 30. April bis 5. Mai 2018 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Kunming Open 2018 fand vom 28. bis 29. April 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Anning (Kunming)